Marquardsen ist der Familienname folgender Personen:

Else Marquardsen-Kamphövener, Publikationsname von Elsa Sophia von Kamphoevener (1878–1963)
Heinrich Marquardsen (1826–1897), deutscher Staatsrechtler und Politiker
Hugo Marquardsen (1869–1920), Geograph des Reichskolonialamts